Формоза (, «красива, гарна») — португальська власна назва.

Топоніми

Формоза (Бразилія)

Формоза — традиційна європейська назва Тайваню.

Собрейра-Формоза — парафія.

Формоза (Гвінея-Бісау)

Див. також 
 Формоса